Samuel Doctorian foi um pastor armênio.

Biografia
Sua família sofreu o massacre pelos turcos em 1915. Seu pai e sua mãe eram crianças neste período, e ambos perderam os pais, barbaramente massacrados por não negarem a fé em Jesus Cristo. Os pais de Samuel escaparam ao massacre, e foram levados mais tarde para o orfanato de uma missão.

Samuel nasceu em 1930, em Beirute. Quando tinha seis anos, seus pais mudaram-se para Jerusalém, onde viveram até à guerra de 1948, quando pela segunda vez perderam tudo e se transformaram em refugiados. Aos nove anos de idade, Samuel converteu-se ao cristianismo, no local onde Jesus morreu (na colina na qual Jesus foi crucificado e que, na época de Cristo, ficava fora da cidade de Jerusalém, chamada de Calvário ou Gólgota). Foi ali que ele decidiu que toda sua vida seria vivida para Cristo.

Vindo de uma família pobre, na idade de quatorze, não poderia continuar a estudar, tendo começado a trabalhar na oficina de um sapateiro. Foi enquanto trabalhava na oficina, na velha Jerusalém, que o Senhor o chamou para o ministério. Ele tinha dezesseis anos de idade. Um ano mais tarde começou os estudos de teologia na faculdade de Hurlet Nazarene perto de Glasgow, Escócia. Após a graduação, foi ordenado pastor em 1951. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele retornou ao Oriente Médio e começou o seu ministério em Jerusalém, mudando-se mais tarde para Aman, na Jordânia. Casou-se em abril de 1952, com Naomi Pashgian. Samuel e Naomi tiveram cinco filhos, doze netos e quatro bisnetos.

No mês de outubro 1952, Samuel Doctorian foi chamado pelo Senhor para iniciar um trabalho evangelístico através do Oriente Médio, vivendo pela fé, ele não era patrocinado por nenhuma denominação.  Pregou avivamento em Alepo, Beirute, Chipre, Damasco e Egito. Em conseqüência de uma visão, começou a "Missão Terra da Bíblia" (Bible Land Mission) em 1959.  Pregou avivamento em mais de 125 países do mundo, nos seis continentes.

De Beirute e Jerusalém, Samuel Doctorian procurou espalhar o evangelho sobre as terras bíblicas por todos os meios possíveis. Pregou para as maiores denominações protestantes, e em muitas igrejas católicas e ortodoxas também. Em duas ocasiões pregou aos Membros do Parlamento, na Câmara dos Comuns do Reino Unido, em Londres.  Suas mensagens eram coloridas com ilustrações vívidas de suas experiências pessoais em muitas partes do mundo.  Samuel Doctorian exerceu um ministério de cura.

Faleceu em 19 de dezembro de 2016, aos 86 anos.

Referência

Pastores protestantes
Doctorian